Такмичење у скоку мотком за жене, је била, једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. Такмичење је одржано 4. и 6. августа на Олимпијском стадиону.

Учесници 
Учествовало је 39 скакачица мотком из 25 земаља. Од тога 35 из 21 земаље су прескочиле А квалификациону норму од 4,50 метара, а Б норму која је износила 4,40 метара 4 скакачице из исто толико земаља.

 Квалификовани са А нормом 4,50

 Квалификовани са Б нормом 4,40

Систем такмичења 
Такмичње у овој дисциплини се одржава у два нивоа:квалификације и финале. У квалификацијама су учествовале све такмичарке подељене у две квалификационе групе. Свака такмичарка са три могућа скока на свакој висини покушава да постигне квалификациону норму. Такмичарке које прескоче задату норму аутоматски се квалификују за финале. Ако је број такмичараки које су прескочиле норму мањи од 12 (број учесника у финалу) разлика ће се помунити онима које су постигле резултате најближе квалификационој норми. Као и код других такмичења у скоковима, такмичарке који не успевају прескочити са три узастопна покушаја (без обзира на висину) се елиминисане. Квалификације и финале се одржавају се у два дана.

Рекорди пре почетка такмичења 
(4. јул 2012)

Најбољи резултати у 2012. години 

Десет најбољих такмичарки у скоку мотком 2012. године пре такмичења (3. августа 2012), имали су следећи пласман.

Такмичарke чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норнма за улазак у финале је износила 4,60 метара. Норму није прескочила ниједна такмичарка (КВ), а свих 12 су се пласирале према постигнутом резултату 4,55.(кв)

Финале

Извори

Спољашње везе 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Скок мотком на Летњим олимпијским играма